100 stvari koje treba uraditi pre srednje škole () je američki dečiji sitkom koji se emituje na Nikelodionu i koji je kreiran od strane Skota Felovsa.

Pregled serije

Epizode 
Napomena: Epizode su raspoređene po redosledu njihovog emitovanja u Srbiji.

1. sezona 

100 ствари које треба урадити пре средње школе